WDR47 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 919 амінокислот, а молекулярна маса — 101 949.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки